Давид Ованесович Беджанян (, 9 января 1944 года, Ереван — 21 февраля 2011 года, там же) — армянский советский музыкант и скульптор.
Дети - Сын - Ара Давидович Беджанян (18.09.1970)

Биография 
Сын скульптора Ованеса Беджаняна.

Учился в музыкальной школе имени П. И. Чайковского и Художественном училище имени Терлемезяна. Окончил Театрально-художественный институт.

Как музыкант работал в ансамблях «Крунк», «Серпантине», с Малхасом в «Поплавке». В 2005 году сыграл в концерте «Поет Ереван 70-х», после чего оставил сцену. 

С 1972 по 1992 год преподавал в Ереванской академии художеств, доцент.

Умер от сердечной недостаточности.

Творчество 

Памятник Арно Бабаджаняну в Ереване (2003)

Личная жизнь 
Дочь — Эмма Беджанян, жена Надежда Беджанян-Саркисян - депутат Национального собрания (фракция Шамирам).

Литература 
Ով ով է. Հայեր. Կենսագրական հանրագիտարան, հատոր առաջին, Երևան, 2005

Примечания

Ссылки 
Скончался скульптор Давид Беджанян

Նադեժդա Սարգսյան. «Հավերժության ժապավեն»-ի խնդիրը կլուծվի

Музыканты Армении
Скульпторы Армении